Rørhat-arter: Det følgende opsummerer de mest kendte arter af slægten Boletus. For hver art er det angivet ved et ikon, om den er spiselig, giftig eller bare problematisk i den ene eller den anden retning. Listen danner desuden en oversigt over et udvalg af de mest kendte af de flere end 500 arter inden for slægten. Hele artsregistret findes her: ZipcodeZoo: Boletus (genus)

Signaturforklaring 
 = lækker spise
  = spiselig
 = uspiselig
 = ukendt giftighed
 = advarsel
 = giftig
 = påvirker sindet

Se også 
 Rørhat-familien
 Suillus

Kilder og eksterne henvisninger 
 svampe.dk Danmarks svampeatlas Danske svampearter af slægten Boletus

Rørhat
Lister